

Persone 
 George Soros – imprenditore ed economista statunitense
 Paul Soros – ingegnere, inventore, imprenditore e filantropo ungherese naturalizzato statunitense
 Tivadar Soros – esperantista, scrittore e avvocato ungherese

Altro 
 3652 Soros – asteroide
 Soros – tomba degli Ateniesi caduti nella battaglia di Maratona (490 a.C.)